Abdelaziz Bendriss Amraoui (né en 1910), homme politique marocain,
 Hamza Ben Driss Ottmani (1940-2012), économiste et écrivain marocain,
 Hassan ben Driss (né en ?), prince et homme politique marocain,
 Omar Ben Driss (né en 1934), footballeur marocain,
 Omar Bendriss (né en 1984), footballeur marocain.